Black Betty – brano musicale risalente al ventesimo secolo
 Black Betty – singolo dei Ram Jam del 1977, cover dell'omonimo brano scritto nel ventesimo secolo
 Black Betty – singolo di Tom Jones del 2002, cover dell'omonimo brano scritto nel ventesimo secolo
 Black Betty – singolo degli Spiderbait del 2004, cover dell'omonimo brano scritto nel ventesimo secolo